Березянка — деревня в Омском районе Омской области России. Входит в состав Омского сельского поселения.

География 
Населённый пункт находится на юге центральной части Омской области, в лесостепной зоне, в пределах Барабинской низменности, на расстоянии примерно 20 километров (по прямой) к северо-западу от посёлка Ростовка, административного центра района. Абсолютная высота — 121 метр над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 55,9 %, женщины — соответственно 44,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 % из 410 чел.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Омского района